«Кабульский экспресс» (, ) — индийский художественный фильм на языке хинди, вышедший в прокат 15 декабря 2006 года. Был удостоен Национальной кинопремии Индии за лучший режиссёрский дебют.

Сюжет

В ролях 
 Джон Абрахам — Сухил Хан, режиссёр
 Аршад Варси — Джай Капур, оператор
 Салман Шахид — Имран Хан Африди, пакистанский солдат
 Ханиф Хум Гум — Хайбер, водитель и гид
 Линда Арсенио — Джессика Бекхем, журналистка из Нью-Йорка

Реакция

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы на урду
Фильмы-боевики Индии
Фильмы о терроризме
Фильмы Индии 2006 года
Роуд-муви Индии